Peter Wilson (1942) brit gyeplabdázó, olimpikon
 Peter Wilson (1947) ausztrál labdarúgó, edző
 Peter Wilson (1952) kanadai síugró
 Peter Wilson (1960) zimbabwei vitorlázó
 Peter Wilson (1961) skót-ír curling-játékos
 Peter Wilson (1986) angol sportlövő